Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2003 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez battent Svetlana Kuznetsova et Martina Navrátilová en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2003
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en août 2003
Tennis en septembre 2003